Robert Wood – archeologo, politico, studioso del mondo classico e funzionario di Stato inglese
 Robert Wood – noto come Sonny Wood, cestista statunitense